Rabanal steht für:

 Rabanal del Camino, ein Ort am Jakobsweg in der spanischen Provinz León

Rabanal ist der Familienname folgender Personen:

 Jesús Rabanal (* 1984), peruanischer Fußballspieler